Hubelmatt steht für:
 Sternwarte Hubelmatt, Sternwarte in der Schweiz
 (6126) Hubelmatt, Asteroid